Scooby-Doo și cine crezi tu? (în ) este un serial de animație produs de Warner Bros. Animation și al treisprezecelea serial din franciza Scooby-Doo. Producătorul acestui serial este Chris Bailey.

Serialul a avut premiera pe serviciul de SVOD al Boomerang pe 27 iunie 2019, apoi a avut debutul linear pe canalele Cartoon Network pe 8 iulie 2019 și Boomerang pe 1 octombrie 2019. Restul episoadelor din sezonul 2 au fost lansate pe HBO Max pe 1 octombrie 2021.

Premiera în România a avut loc pe canalul Boomerang pe 7 octombrie 2019.

Premisa 
Serialul urmărește Mistere SRL în cele mai dure mistere, acompaniat de invitați celebri în fiecare episod, cum ar fi Batman, Wonder Woman, Steve Urkel și alții (la Noile filme cu Scooby-Doo).

Distribuție și personaje

Distribuția principală 
 Frank Welker – Fred Jones și Scooby-Doo
 Grey Griffin – Daphne Blake
 Matthew Lillard – Shaggy Rogers
 Kate Micucci – Velma Dinkley

Episoade

Referințe

Legături externe
 

Scooby Doo